Pierre Laskowski Spatzz (1983-    ),producteur musique électronique  français d'origine polonaise 
 Kazimierz Laskowski (1899-1961), escrimeur polonais
 Tara Laskowski, romancière et nouvelliste américaine, auteure de roman policier
 Zygmunt Laskowski (1841-1928), médecin polonais